South Street Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 South Street Historic District (Alabama), ID-Nr. 86001972
 South Street Historic District (Maine), ID-Nr. 88000398
 South Street Historic District (Massachusetts), ID-Nr. 83004096
 South Street Historic District (Michigan), ID-Nr. 79001159
 South Street Historic District (New York), ID-Nr. 88000585
 South Street Historic District (Rhode Island), ID-Nr. 83003864

Siehe auch:
 South Cherry Street Historic District
 South Church Street Historic District
 South College Street Historic District
 South Main Street Historic District
 South Main Street Commercial Historic District
 South Main Street Residential Historic District
 South Union Street Historic District
 South Walnut Street Historic District
 South Washington Street Historic District